Tafelberg steht für:

 Tafelberg, Berg mit flachem Bergrücken
 Tafelberg (Südafrika), Berg in Südafrika
 Tafelberg (Suriname), Berg in Suriname
 Tafelberg, deutscher Name des Stolová hora (Mikulovská vrchovina), Berg in Tschechien
 Tafelberg (Sternbild), Sternbild am Südhimmel
 Tafelberg (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Tafelberg, Synonym für Tafelvulkan
 Tafelberg, früherer Name der Empire Heritage, norwegisches Walfangschiff

Siehe auch:
 Tafelberg-Nationalpark in der Provinz Westkap, Südafrika
 Natuurreservaat Tafelberg in Suriname
 Täfelberg, Berg in Baden-Württemberg
 Table Mountain (Begriffsklärung)